Denumirea de Leoști se poate referi la:
 Leoști, o localitate din comuna Pădureni, județul Vaslui, România
 Leoști, o localitate din comuna Tătărăni, județul Vaslui, România